Вициний (умер 28 августа 330 года) — святой епископ Сарсины. День памяти — 28 августа.

Святой Вициний, первый епископ Сарсины, пребывал на тамошней кафедре с 303 по 330 год.

Житие 
О житии святого Вициния известно из манускрипта Lectionarium XII века. Святой епископ был родом из Лигурии. Во время Диоклетианова и Максимианова гонений удалился в горы, где, поселившись на горе Monte San Vicinio, находящейся в современной коммуне Меркато-Сарачено и расположенной примерно в шести километрах от Сарсины. Там он вёл отшельническую жизнь, подвизаясь в посте и молитве. По преданию о время своего пребывания на горе святой любил носить воротник из железа, на котором для утяжеления висел камень.

Когда жители Сарсины и тамошнее духовенство вознамерились избрать епископа, на горе был явлен знак. Став епископом большого региона в Эмилии-Романьи, святой епископ часто возвращался на свою гору. Святой Вициний стяжал славу чудотворца, изгоняя бесов и исцеляя страждущих от болезней физических и духовных возложением цепного воротника на их шеи.

Воротник из железа
Цепной воротник, который связывают с именем святого, изучался в Университете Болоньи. Было установлено, что цепь неопределенного происхождения следует отнести к эпохе, современной жизни святого или более ранней. Сегодня воротник используется для благословения и для исцеления больных. Считается, что цепь в руке святого является символом его заступничества перед Богом за всех, с верой к нему притекающих, в частности, паломников. В соборе священники, имеющие благословение, совершают экзорцизм.

Почитание
Центром почитания святого остаётся храм в Сарсине, свящённый в его честь. Здесь почивают мощи святого и пребывает его чудесная цепь. Сюда стекается множеств паломников и недужных; многие люди спрашивают, можно завернувшись в воротник и уповая на Господа, исцелиться от одержимости.

Святому Вицинию посвящён праздник, празднуемый каждый год 28 августа.

Путь святого Вициния
Долина Савио была с древности местом передвижения, как для гражданских, так и для армий, а также транзитным путём для грузов. Вместе с людьми, по ней распространился, начиная со времен римской империи, христианство.

Путь святого Вициния проходит по всей долине. Он идет по проторённым улицам, вытоптанных многими паломниками на протяжении многих веков, как в сторону Рима, как к долине реки. Сегодня Путь включает в себя 14 этапов, которые проходят между Романьей и Тосканой, через 14 общин трёх провинций: Форли-Чезена, Ареццо и Римини. Этапы будут следующими:
Sarsina - Bagno di Romagna (37,6 km);
Bagno di Romagna - Camaldoli (20,2 km);
Camaldoli - Badia Prataglia (12 km);
Badia Prataglia - La Verna (28,3 km);
La Verna - Verghereto (17,3 km);
Verghereto - Balze (13 km);
Balze - Sant'Agata Feltria (22,65 km);
Sant'Agata Feltria - Pietra dell'Uso (23 km);
Pietra dell'Uso - Sogliano al Rubicone (9 km);
Sogliano al Rubicone - Borghi (21,9 km);
Borghi - Sorrivoli (17,3 km);
Sorrivoli - Cesena (19 km);
Cesena - Ciola (26 km);
Ciola – Sarsina (13,1 km).  

На них располагаются:
Abbazia di Santa Maria del Monte (Чезена);
Eremo di Sant'Alberico (Balze di Verghereto);
Pieve di Montesorbo (frazione di Mercato Saraceno);
Cattedrale di Sarsina;
Monte di San Vicinio (dove il santo praticava la penitenza);
Eremo di Corzano (nel comune di Bagno di Romagna);
Santuario della Verna (nel territorio di Chiusi della Verna);
Santuario della Madonna del Soccorso (nel territorio di Sant'Agata Feltria);
Eremo di Camaldoli (nel territorio di Camaldoli).

Примечания

Литература 
 Первичные источники
 Vita sancti Vicinii Saxenatis episcopi, (conservata in un Lectionarium, Biblioteca Gambalunga di Rimini, ms. 4.A.1.1.)
 La prima vita di san Vicinio vescovo di Sarsina, introduzione e testo a cura di G. Lucchesi; traduzione di A. Zini e W. Ferretti, Faenza 1973
 Vita di Vicinio, a cura di Marino Mengozzi, (Vite dei santi dell’Emilia-Romagna; 2), Cesena 2003,

 Исследования
 Luigi Testi, San Vicinio: vescovo e protettore principale della città e diocesi sarsinate, nella storia e tradizione con la serie cronologica dei vescovi di Sarsina, Modena 1906 (rist. 1926)
 Ettore Fabbri, San Vicinio, vescovo e protettore dei sarsinati, Sarsina 1955
 Vicinio Caminati, S. Vicinio primo vescovo di Sarsina, Sarsina 1970
 Carlo Dolcini, La vita di san Vicinio, in Ecclesia S. Vicinii. Per una storia della diocesi di Sarsina, a cura di Marino Mengozzi, Cesena 1991, pp. 4—14
 Paolo Zanfini, Vita et miracoli del glorioso confessore S. Vicinio vescovo, et protettore di Sarsina, Sarsina 1609, in «Studi Romagnoli», 59 (2008), pp. 119—127

Святые Эмилии-Романьи
Христианские святые IV века
Епископы Италии
Епископы IV века